Студенческая революция на граните (или Революция на граните ()) — голодовка и массовые акции протеста украинской советской молодёжи 1990 года.

Голодовка студентов на площади Октябрьской революции (теперь майдан Незалежности) и массовые акции протестов в Киеве, главную роль в которых играли студенты и ученики техникумов и ПТУ, продолжались со 2 октября до 17 октября 1990 года. Правительство было вынуждено удовлетворить часть требований протестующих.

История 

Революция на граните была инициирована в сентябре 1990 года «Украинским студенческим союзом» и «Студенческим братством». Им удалось провести сильнейшую акцию времён борьбы за независимость Украины.

2 октября 1990 года более 100 студентов установили палаточный городок и начали голодовку на площади Октябрьской революции (теперешний майдан Незалежности). Большинство составляли студенты из Киева, Львова и Днепропетровска.

В их поддержку забастовали и другие высшие учебные заведения Киева (а также техникумы, ПТУ и старшие классы школ). Протестующие перекрыли движение транспорта, окружили Верховный Совет и захватили корпуса Университета имени Шевченко. Студенческие акции протеста прошли в областных центрах, таких как Луганск, Донецк, Львов. После разговора со студентами демонстративно сдал свой билет члена КПСС известный писатель Олесь Гончар.

Под давлением полуподпольных общественных организаций, которые разбили палатки на площади Октябрьской революции, власть предоставила студентам возможность выступить в прямом телеэфире на УТ-1.

Студенты передали Президиуму Верховного Совета УССР свои требования. Для их рассмотрения, в том числе, была создана согласованная комиссия Верховного Совета. 17 октября Верховный Совет УССР принял постановление «О рассмотрении требований студентов, которые проводят голодовку в г. Киеве с 2 октября 1990 года» № 402-XII, в котором постановил:

В завершение акции перед студентами выступили «Мертвий Півень» () и Мария Бурмака. После принятия постановления ВС УССР касательно удовлетворения требований студентов-голодающих 17 октября 1990 года «революция на граните» закончилась.

Значение 
Прямым следствием протестов была отставка главы Совета Министров УССР Виталия Масола и выполнение ряда требований протестующих. Эти акции и голодовка сыграли большую роль в становлении независимости Украины.

Участники голодовки 
Большое количество участников «революции на граните» и далее проявляли заметную общественную активность в разных областях жизнедеятельности Украины, а именно: Сергей Бащук, Олег Барна, Андрей Винничук, Олесь Доний, Маркиян Иващишин, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Олег Тягнибок, Вахтанг Кипиани, Андриан Клищ, Игорь Коцюруба, Олег Кузан, Олег Ущенко, Руслан Коцаба, Олег Головецкий, Александр Пограничный, Анжелика Рудницкая, Ярослав Рущишин, Андрей Салюк, Остап Семерак, Михаил Свистович, Андрей Стецкив, Олег Хавич, Владимир Чемерис, Петр Шеревера, Олег Савицкий, Оксана Гресько, Юрий Луценко, Алла Щеголькова, Зиновий Киндрачук и многие другие.

Память 
 10 октября 2000 года ТК «Золотые Ворота» показал документальный фильм, посвященный 10-летию голодовки.
 В 2010 году 20-летие революции отпраздновали фестивалем патриотической и повстанческой песни «Гайдамака.ua», инициированым Олесем Донием.
 1 октября 2015 года Президент Украины П. Порошенко издал Указ «О праздновании 25-й годовщины Студенческой революции на граните».

Галерея

Примечания

Источники 
 Витяг із стенограми засідання Верховної Ради УРСР, 17 жовтня 1990 року
 Студентська революція на граніті / Авт.-упор. Олесь Доній. — К.: Смолоскип; Тріумф, 1995 (ISBN 0-914834-42-8)
 Учасники «Революції на граніті» звернулися до побратимів (газета «Поступ», 2000)
 Предтеча Майдану // Хрещатик, 4 жовтня 2005 р.
 Великий жовтень по-українськи // Україна молода, 1 жовтня 2010 р.
 Вічний революціонер: 20 років потому…, інтерв’ю з Олесем Донієм
 Революция на граните. 20 лет спустя. Интервью с Александром Донием // «День»

Видео 
 ТСН: 20 лет со времен Революции на граните (2 октября 2010)

Фото 
 Студентська революція на граніті. Фотоальбом про студентське голодування 1990р. 
 20 років Революції на граніті — Студентське Братство 1990
 Студентське Братство 1990 — Революція на граніті

Октябрь 1990 года
Акции протеста в СССР
Студенческое движение
Акции протеста в Киеве
Леонид Кравчук
1990-е годы в Киеве
Перестройка
Антикоммунистические выступления
Голодовки
Антикоммунизм на Украине